Петрових, Пєтрових — російське прізвище. Відомі носії:
 Іосиф (Петрових) (в миру Іван Семенович Петрових; 1872—1937) — митрополит Ленінградський; лідер іосифлянства.
 Пєтрових Марія Сергіївна (1908—1979) — російська поетеса і перекладачка.